En Pologne, Bożydar peut désigner :

 Bożydar, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Bożydar, village de la voïvodie de Łódź ;
 Bożydar, village de la voïvodie de Sainte-Croix.